Praso puede referirse a:

 Praso (Creta), nombre de una antigua ciudad griega de Creta
 Praso (Italia), localidad italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio